Saint-Antonin puede referirse a:

Saint-Antonin, municipio de Bas-Saint-Laurent en Quebec;
Saint-Antonin, comuna francesa situada en los Alpes Marítimos;
Saint-Antonin, comuna francesa situada en Gers.

Otros 

Saint-Antonin-de-Lacalm, comuna francesa de Tarn;
Saint-Antonin-de-Sommaire, comuna francesa de Eure;
Saint-Antonin-du-Var, comuna francesa de Var;
Saint-Antonin-Noble-Val, comuna francesa de Tarn y Garona; o
Saint-Antonin-sur-Bayon, comuna francesa de las Bocas del Ródano.